Pedro Teixeira puede referirse a:
 Pedro Teixeira (1570-1641), militar portugués que exploró Brasil.
 Pedro Teixeira (Minas Gerais), localidad en Brasil.
 Clase Pedro Teixeira, un tipo de navíos para patrulla fluvial (NPaFlu) de la Marina de Brasil.
 Pedro Teixeira (1595-1662), cartógrafo portugués.
 Pedro Teixeira, actor portugués.